Punkt kan henvise til:

 Punkt – et geometrisk punkt.
 Punkt (typografi) – et typografisk længdeenhed
 Punkt – et komponent i en graf (der også kaldes for en knude)
 Listepunkt – et typografisk tegn ( • )

Punkt kan også være:

 En fordanskning af det engelske ord, point.